Bandia peut faire référence à :
 Bandia, village du Sénégal
 , ville du nord de l'Inde
 Bandia, clan du peuple Ngbandi ou Gbandi en afrique centrale.

Voir aussi 
 Réserve de Bandia au Sénégal